De gemeente Hellendoorn kent 87 gemeentelijke monumenten, waaronder 56 grenspalen; hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Hellendoorn.

Daarle
De plaats Daarle kent 10 gemeentelijke monumenten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Daarlerveen
De plaats Daarlerveen kent 8 gemeentelijke monumenten:

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Haarle
De plaats Haarle kent 17 gemeentelijke monumenten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Hellendoorn
De plaats Hellendoorn kent 31 gemeentelijke monumenten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Nijverdal
De plaats Nijverdal kent 21 gemeentelijke monumenten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Hellendoorn
Hellendoorn
Hellendoorn